Cristóvão ist ein männlicher Vorname. Er ist die portugiesische Form des Namens Christoph (Näheres siehe dort) und kommt auch als Familienname vor.

Namensträger

Vorname 
 Cristóvão Borges (* 1959), brasilianischer Fußballtrainer
 Cristóvão da Costa (* 1515; † um 1594), portugiesischer Arzt und Botaniker
 Cristovão Falcão (* um 1515 oder 1518; † um 1553 oder 1557), portugiesischer Dichter der Renaissance
 Cristóvão Ferreira (* um 1580; † um 1650), Missionar der Jesuiten in Japan
 Cristóvão da Gama (1516–1542), Sohn von Vasco da Gama, portugiesischer Heerführer
 Cristóvão Jaques (1480–1555), portugiesischer Seefahrer und Entdecker
 Cristovao Trombin (* 1980), ehemaliger brasilianischer Fußballspieler

Familienname 
 Aurélio Sérgio Cristóvão Guterres (* 1966), osttimoresischer Hochschullehrer und Politiker
 Cirilo Cristóvão (1966–2019), osttimoresischer Politiker
 José Telo Soares Cristóvão, osttimoresischer Beamter und Politiker

Männlicher Vorname
Familienname